szkielet, układ kostny – układ szkieletowy zwierząt i prostistów zwierzęcych
 Alagaësia – fikcyjna kraina